Cross Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Cockfield
 Cross Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Cross Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Hartest
 Cross Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Hitcham
 Cross Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Leeds
 Cross Green – stadion w Otley
 Cross Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w dystrykcie Telford and Wrekin
 Cross Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire